Дібрівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Дібрівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Довбишський район
 Дібрівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Дібрівська сільська рада — колишня назва Дубрівської сільської ради, Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Дібрівська сільська рада — Київська область, Васильківський район
 Дібрівська сільська рада — Київська область, Тетіївський район
 Дібрівська сільська рада — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Дібрівська сільська рада — Полтавська область, Миргородський район
 Дібрівська сільська рада — Рівненська область, Зарічненський район
 Дібрівська сільська рада — Сумська область, Роменський район
 Дібрівська сільська рада — Черкаська область, Лисянський район
 Дібрівська сільська рада — Черкаська область, Монастирищенський район